Gray Matter peut désigner :

 Gray Matter Interactive, un studio de développement de jeux vidéo ;
 Gray Matter, un jeu vidéo sorti en France le  et dont la game designer est Jane Jensen.